Zamach stanu w Portugalii w roku 1926
 Zamach stanu w Portugalii w roku 1974, znany jako rewolucja goździków